El Torneig de Linz 2020, oficialment conegut com a Upper Austria Ladies Linz 2020, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura interior que pertany als International Tournaments de la WTA. La 34a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 15 de novembre de 2020 a l'Intersport Arena de Linz, Àustria.

La tennista bielorussa Arina Sabalenka va guanyar el tercer títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2020
WTA Tour 2020